Biografies:
 Miguel Muñoz Mozún (Madrid, 1922 - 1990), futbolista i entrenador espanyol
 Miguel Muñoz Pantoja (Junín, Perú, 1975), jugador d'escacs instal·lat a Barcelona
 Miguel Ángel Muñoz (Madrid, 1983), actor de cinema i cantant espanyol
 Miscel·lània:
 Hoyos de Miguel Muñoz, municipi a la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Trofeu Miguel Muñoz, premi atorgat anualment pel diari esportiu espanyol Marca al millor entrenador de Primera i Segona divisió de la Lliga espanyola